The Bachelor Party, een film uit 1957
 Bachelor Party (film uit 1984), een Amerikaanse komedie
 Bachelor Party 2: The Last Temptation, een Amerikaanse komedie uit 2008 (sequel van de film uit 1984)
 The Bachelor Party (Everybody Loves Raymond), een televisieaflevering
 Bachelor Party (computerspel), een computerspel uit 1983 voor de Atari 2600